

Сопотниця — гірська річка у Новотарзькому повіті Малопольського воєводства.

Сопотниця (притока Горнаду)
 Сопотниця (притока Грону)

Сопотниця — поселення в общині Шкофя Лока, Горенський регіон.